Cryptoascus är ett släkte av svampar. Cryptoascus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptoascus